Шавров, Николай:

 Шавров, Николай Александрович (1826—1899) — русский журналист и общественный деятель, геополитик.
 Шавров, Николай Николаевич (1858—1915) — председатель Тифлисского патриотического общества, организатор шелководства в России. Сын Н. А. Шаврова.
 Шавров, Николай Павлович (1884—1938) — советский фармаколог.